Montijo – comune spagnolo
 Montijo – comune panamense
 Montijo – comune portoghese